Kobyla může být:
 
 samice koně (příp. jiných koňovitých lichokopytníků), obvykle se výraz užívá pro ta zvířata, která již rodila
 expresivní hovorový výraz pro koně (bez rozlišení pohlaví)

Přenesený význam 
toponyma
 Kobyla (Krkonoše), vrchol v Krkonoších západně od Vítkovic, 897 m n. m.
 Kobyla (Lužické hory), vrchol v Lužických horách, 627 m n. m.
 Kobyla (Zlatohorská pahorkatina), vrchol ve Jindřichovské pahorkatině, 574 m n. m.
 Kobyla (přírodní rezervace), v Českém krasu, zahrnující velkolom Čertovy schody, východně od Koněpruských jeskyní. Vyhlášena byla v roce 1999, zahrnuje bývalou přírodní památku Lom na Kobyle.
 Kobyla (Polubný) – část obce Polubný
 Kobyla (Bílé Karpaty), vrchol Žalostinské vrchoviny (Bílé Karpaty), 584 m n. m., k. ú. Hrubá Vrbka
 jméno mnoha různých skalních útvarů

konstrukce
 ledolam – jednoduchá dřevěná konstrukce chránící mostní pilíř před ledochodem (pohybem ledových ker)
 části krovu (nářečně)
 Hřebenová vaznice v konstrukci krovu na kobylu
 Vodorovný trám tesařské stolice
 Vaznice jednoduché stolice pod hambálky

jiné
 tradiční masopustní maškara v masopustních průvodech z Hlinecka zapsaných na seznamu UNESCO

Související články 
 Kobylka
 Koník
 Kůň (rozcestník)

Externí odkazy